Сико́цу-То́я — национальный парк в западной части острова Хоккайдо, Япония.

Название 
Название получил от вулканических озёр Сикоцу и Тоя, расположенных на его территории.

Описание 
Общая площадь парка составляет 993,02 квадратных километра. Популярный горячий источник курорта Ноборибецу также расположен на территории парка.

Парк можно условно разделить на пять областей:
 горы Йотей
 территория между озером Тоя, вулканом Усу и горой :en:Shōwa-shinzan
 территория вокруг горячих источников Ноборибецу и озера 
 территория между озером Сикоцу и вулканами Тарумаэ и Энива. У подножия горы Тарумаэ на северо-западной стороне можно найти впечатляющие замшелые пещеры.

Примечания

Ссылки 

Национальные парки Японии